Leakey ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Leakey († 2013), britischer Höhlenforscher
 David Leakey (* 1952), britischer Generalleutnant und Gentlemen Usher of the Black Rod
 Felix William Leakey (1922–1999), britischer Romanist und Baudelaire-Spezialist
 Jonathan Leakey (1940–2021), Paläoanthropologe – Sohn von Mary und Louis Leakey
 Louis Leakey (1903–1972), Paläoanthropologe – Ehemann von Mary Leakey
 Louise Leakey (* 1972), Paläoanthropologin – Tochter von Meave und Richard Leakey
 Mary Leakey (1913–1996), Paläoanthropologin – Ehefrau von Louis Leakey
 Meave Leakey (* 1942), Paläoanthropologin – zweite Ehefrau von Richard Leakey
 Richard Leakey (1944–2022), Paläoanthropologe – Sohn von Mary und Louis Leakey

Leakey steht für:

 Leakey (Texas), Ort in den USA
 Leakey (Mondkrater), benannt nach Louis Leakey